Иван Иванович Герасимов:
 Герасимов, Иван Иванович (1867 — ок. 1920) — русский ботаник-цитолог.
 Герасимов, Иван Иванович (1916—?) — советский футболист.